Miejscowości w Polsce:
 Wysoki Duże
 Wysoki Grąd
 Wysoki Kościół
 Wysoki Małe
 Wysoki Most
 Wysoki Średnie